Take profit je definovaný zisk, který chceme inkasovat na obchod. Velikost zisku se udává v pipech. Take profit je po zadání veden na straně Brokera, tudíž broker ručí za jeho exukuci. Po zadání tohoto příkazu nemusíte tudíž sedět u počítače, což nám přínáší značnou úsporu času. Analýza MFE nám pomáhá určit optimální take profit. MFE = Maximum Favorable Excursion = maximálně příznivá odchylka. Jedná se o maximální zisk, který má obchod, než ho uzavřeme.

Druhy take profitu:
 procentuální
 mentální
 logický

Literatura 
 Take profit, forex-knowhow.cz, internetový článek 2011. Druhy take profitu a jeho podrobné vysvětlení.
 Analýza MFE a MAE, forex-knowhow.cz, internetový článek 2011. Analýza MFE.

Ekonomie